Charles Fredericks (1918-1970) – attore statunitense
 Clayton Fredericks (1967) – cavaliere australiano
 Cornel Fredericks (1990) – ostacolista sudafricano
 Dynamo Fredericks (1992) – calciatore namibiano
 Frank Fredericks, detto Frankie (1967) – ex velocista e dirigente sportivo namibiano
 Henry Saint Clair Fredericks, noto come Taj Mahal (1942) – musicista statunitense
 Lucinda Fredericks (1965) – cavallerizza australiana
 Rashawn Fredericks (1996) – cestista americo-verginiano
 Ryan Fredericks (1992) – calciatore inglese
 Stanton Fredericks (1977) – ex calciatore sudafricano